Viervlak, wiskundige figuur (ook tetraëder)
 Tetrahedron (tijdschrift), tijdschrift over organische chemie
 Tetrahedron Letters, tijdschrift over organische chemie
 Tetrahedron (Van Camp), symfonie van Bram Van Camp